В таблице перечислены именные названия степеней тысячи в порядке возрастания. В короткой шкале каждая очередная именованная единица содержит 1000 предыдущих именованных единиц; в длинной шкале новая именованная единица содержит миллион предыдущих.


См. также 
 Гугол
 Гуголплекс
 Мириада
 Системы наименования чисел
 Приставки СИ

Примечания

Литература

Ссылки 
 Наименования и склонение количественных числительных русского языка 

Списки чисел